Dalmatien eller Dalmatia kan syfta på:

 Dalmatien – ett historiskt landskap i sydvästra Kroatien
 Dalmatiska Kroatien – ett kroatiskt furstendöme 700-talet–925

 Kungariket Dalmatien – en administrativ enhet inom kejsardömet Österrike, sedermera Österrike-Ungern 1815–1918
 Dalmatien (romersk provins) – en romersk provins på västra delen av Balkanhalvön 20/50–480
 Dalmatien (thema) – en bysantinsk provins

Se även
 Illyriska provinserna – en fransk provins vid Adriatiska havet 1809–1816
 Dalmater – en forntida folkgrupp som bebodde det område längs östra adriatiska kusten
 Dalmatiska – ett romanskt språk, numera utdött